Шкре́дов — русская фамилия, о происхождении см. анализ.

Известные носители:
 Шкредов, Владимир Петрович (1925—1996) — советский и российский экономист.
 Шкредов, Илья Дмитриевич (род. 1980) — российский математик.